Асман (, ) — еврейская и немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Асман, Вальтер (1896—1964) — генерал-лейтенант Вермахта.
 Асман, Моше Реувен (род. 1966) — главный раввин Украины.